Ильдар Рафикович Амиров (род. 9 октября 1987 года) — киргизский футболист, нападающий клуба «Алга». Выступал за сборную Киргизии.

Карьера

Клубная карьера 
В 2004—2005 годах выступал в составе молодёжной сборной, игравшей в высшей лиге. В 2006 году, выступая в составе «Мурас-Спорта» за сезон забил 7 мячей, а команда заняла четвёртое место.

В мае 2006 года в составе «Динамо-Дордой» стал обладателем Кубка Президента АФК.

В межсезонье 2006/07 года был на просмотре в казанском «Рубине».

С 2007 года играл в составе нарынского клуба «Дордой». Трижды (2007, 2008, 2009) становился чемпионом, один раз (2010) — вице-чемпионом Киргизии. Дважды (2008, 2010) становился обладателем Кубка Киргизии. В 2010 году «Дордой» передислоцировался в Бишкек и снова стал чемпионом.

В 2012 году Амиров вместе с Алмазбеком Мирзалиевым перешёл в таиландскую команду «Удонтхани», игравшую в третьем дивизионе. Команда закончила сезон на третьем месте в дивизионе.

В 2012—2013 годах играл за ФК «Абдыш-Ата» и стал бронзовым призёром чемпионата 2013 года.

В 2014 году перешёл в ошский «Алай». В 2015 году выступал в высшей лиге за бишкекскую «Алгу».

С октября 2015 года вместе с братом выступал в турецком любительском клубе «Туранспор», забил 13 голов.

По окончании сезона вернулся в Киргизию и стал игроком бишкекской «Алги».

10 января 2017 года подписал контракт с клубом I-League «Ист Бенгал» до 31 мая, взял себе 12-й номер, но сыграл всего в двух матчах (против клубов «Черчилль Бразерс» и «Бенгалуру»). Его заменил австралиец Крис Пэйн.

Карьера в сборной 
В составе олимпийской сборной Киргизии принимал участие в летних Азиатских играх 2006 и 2010.

С 2006 года играл в составе национальной сборной Киргизии. Принимал участие в Кубок вызова АФК 2006, 2010 и 2014, Кубке Неру 2009.

Личная жизнь 
Отец, Рафик Гаязович (род. 1965) — футбольный тренер. Брат Руслан (род. 1990) — футболист сборной Киргизии, вратарь.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Ист Бенгал»
Игроки ФК «Шекерспор»
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Алай»

Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Дордой»
Игроки ФК «Мурас-Спорт»